Schwarz-Rot (Rot-Schwarz) steht für:
 Schwarz-rote Koalition 
 SV Schwarz-Rot Neustadt (Dosse), Sportverein 
 Rot-Schwarz-Baum, Datenstruktur

Siehe auch:

 Schwarz-Rot-Club Wetzlar
 Bolschewistische Kurkapelle schwarz-rot
 Wiener AC Schwarz-Rot
 Aleanca Kuq e Zi
 Rot und Schwarz